Un tàxon politípic és una unitat taxonòmica amb més d'un subgrup en la categoria immediatament inferior.

Bibliografia 
  (1991): Principles of Systematic Zoology (2nd ed.). McGraw-Hill.

Vegeu també 
 Monotípic
 Taxonomia linneana
 Raça per una definició més detallada del terme politípic dins d'una espècie, i la seva rellevància quant a l'espècie Homo sapiens.

Taxonomia